Het tennistoernooi van Wimbledon in 1990 bij de vrouwen werd voor de 97e keer gehouden. De Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi door in de finale haar landgenote Zina Garrison met 6-4 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
  Toernooischema WTA (pag.1)
  Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1990